Messier 19 (M19), een object aan de sterrenhemel
 Movimiento 19 de Abril, een Colombiaanse terroristische organisatie
 Een verkeersweg:
 M-19 (Bosnië en Herzegovina)
 M19 (Oekraïne)
 De oude naam van de A-270 (Rusland)
 M19 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M19 (Joegoslavië)